Chandrasekharan oder auch Chandrasekaran ist der Familienname folgender Personen:

 K. Chandrasekharan (1920–2017), indischer Mathematiker
 Natarajan Chandrasekaran (* 1963), indischer Manager, Vorstandsvorsitzender von Tata Sons
 Periyasamy Chandrasekaran (1957–2010), sri-lankischer Politiker